Dubovec puede referirse a:
 Dubovec, una localidad de Croacia del municipio de Gornja Stubica, condado de Krapina-Zagorje;
 Dubovec, un municipio de Eslovaquia del distrito de Rimavská Sobota, región de Banská Bystrica.